«Sünde» () — третій студійний альбом німецького рок-гурту Eisbrecher. В Німеччині альбом вийшов 22 серпня 2008.

Список пісень 
 "Kann denn Liebe Sünde Sein?" (Can love be a Sin?) - 4:50
 "Alkohol" (Alcohol) - 4:04
 "Komm süsser Tod" (Come Sweet Death) - 4:36
 "Heilig" (Saint) - 4:46
 "Verdammt sind" (Are damned) (Instrumental) - 1:43
 "Die durch die Hölle gehen" (The ones going through hell) - 3:54
 "Herzdieb" (Heart Thief) - 4:27
 "1000 Flammen" (1000 Flames) - 4:13
 "This is Deutsch" (This Is German)  - 4:25
 "Zu sterben" (To Die) - 5:19
 "Mehr Licht" (More Light) - 4:30
 "Kuss" (Kiss) (Instrumental) - 4:21
 "Blut und Tränen"  (Blood and Tears) - 5:06
 "This is Deutsch" (SITD remix) </small> - 4:42
 "Alkohol" (Rotersand Remix)</small> - 5:08
 "Kann denn Liebe Sünde Sein" (SITD-remix)</small> - 4:04

Чарти

Примітки 

Альбоми Eisbrecher
Альбоми AFM Records